Dil'šod Vasiev – calciatore tagiko
 Farchod Vasiev – calciatore tagiko naturalizzato russo